|-
| 16501 ||  || 23 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16502 ||  || 23 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16503 - || 1990 TY || 15 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 16504 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16505 Sulzer ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 16506 ||  || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16507 Fuuren ||  || 24 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 16508 ||  || 19 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 16509 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16510 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16511 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16512 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16513 Vasks ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16514 Stevelia ||  || 11 noiembrie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 16515 Usmanʹgrad ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 16516 Efremlevitan ||  || 15 noiembrie 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 16517 || 1990 WD || 19 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16518 Akihikoito || 1990 WF || 16 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 16519 - || 1990 WV || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16520 - ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16521 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16522 Tell ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 16523 || 1991 BP || 19 ianuarie 1991 ||  || 
|-
| 16524 Hausmann ||  || 17 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 16525 Shumarinaiko ||  || 14 februarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 16526 - || 1991 DC || 17 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 16527 - ||  || 18 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16528 Terakado || 1991 GV || 2 aprilie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 16529 Dangoldin ||  || 9 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16530 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16531 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16532 - || 1991 LY || 14 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16533 - ||  || 14 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16534 - ||  || 10 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16535 ||  || 4 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16536 - ||  || 10 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16537 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16538 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16539 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16540 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16541 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16542 - ||  || 14 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16543 - ||  || 5 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 16544 Hochlehnert ||  || 9 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 16545 - ||  || 9 septembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 16546 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16547 - ||  || 7 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16548 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16549 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16550 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16551 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16552 Sawamura || 1991 SB || 16 septembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 16553 - ||  || 7 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 16554 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 16555 Nagaomasami ||  || 31 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 16556 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 16557 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 16558 - ||  || 1 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16559 ||  || 9 noiembrie 1991 ||  || 
|-
|  ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16561 Rawls ||  || 3 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16562 - ||  || 9 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16563 Ob ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16564 Coriolis ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16565 - ||  || 12 februarie 1992 ||  || , 
|-
| 16566 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16567 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16568 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 16569 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16570 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16571 || 1992 EE || 2 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 16572 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 16573 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16574 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16575 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16576 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16577 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 16578 Essjayess ||  || 29 martie 1992 || Siding Spring || 
|-
| 16579 || 1992 GO || 3 aprilie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 16580 - || 1992 HA || 21 aprilie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 16581 ||  || 8 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16582 ||  || 11 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16583 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16584 - || 1992 PM || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16585 || 1992 QR || 23 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16586 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16587 Nagamori || 1992 SE || 21 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 16588 Johngee || 1992 ST || 23 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16589 Hastrup ||  || 24 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16590 Brunowalter ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 16591 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16592 ||  || 3 octombrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16593 - ||  || 25 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 16594 Sorachi ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 16595 ||  || 20 octombrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16596 Stevenstrauss ||  || 18 octombrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16597 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16598 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 16599 Shorland ||  || 20 ianuarie 1993 ||  || , 
|-
| 16600 || 1993 DQ || 21 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-